Борис Петрович Гущин (1874 — 1936) — видный петербургский/ленинградский библиотековед, педагог.

Биография 

Родился в Санкт-Петербурге в 1874 году в семье военного врача. Детство провел в западных губерниях Российской империи. Рано потеряв отца, с 15 лет давал уроки, а с 19 лет жил исключительно своим заработком.

Учёбу в Петербургском технологическом институте, которая вынужденно длилась с перерывами с 1894 по 1908 год, совмещал с работой писцом, железнодорожным машинистом, лаборантом в отделении электрических измерений Главной палаты мер и весов.

Научные интересы Б. П. Гущина были достаточно широки — он увлекался естественными науками (особенно математикой), философией, техникой, архитектурой, художественной литературой, книговедением и педагогикой (его домашняя библиотека состояла из книг соответствующего содержания), но главными для него оставались теория библиографии и библиотечное дело.

В конце 1927 году Б. П. Гущин покинул Библиотеку Академии наук из-за конфликта с директором — академиком С. Ф. Платоновым, но продолжал работать в библиотеке Института инженеров путей сообщения и на Высших курсах библиотековедения при Государственной публичной библиотеке (ныне — РНБ).

Усердием и трудами Б. П. Гущина заложена современная структура научно-технической библиотеки: был создан первый карточный систематический каталог, основана информационно-библиографическая служба. Б. П. Гущин участвовал в проектировании и освоении нового помещения библиотеки.

В 1935 году Б. П. Гущин был репрессирован, умер в 1936 году в Оренбурге. Реабилитирован в 1986 году.

Примечания

Литература 
 Тищенко М. Н. Б. П. Гущин (1874—1936?) // Советское библиотековедение. 1989. № 6. — С. 69–71.
 Шафрановский К. И. Воспоминания о Б. П. Гущине // Ленингр. отд. Архива РАН, ф. 900, оп. 1, ед. хр. 59, л. 12.
 Гущин Б. П. Е. Н. Добржинский и система Брюссельского Института Международной библиографии // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1–2. — С. 32.

Библиографы Российской империи
Библиографы СССР
Учёные, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Библиотековеды России
Библиотековеды СССР